Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 12 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. В соревновании приняли участие 37 спортсменок.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Ж